Een periodieke spanningsvariatie na afvlakking
 Een lijnvormige oneffenheid van de huid; zie rimpel (huid)
 Een (cirkelvormige) golfbeweging langs een vloeistofoppervlak
 Het werkwoord rimpelen van textiel, zie plooisteek